Montante – in edilizia, architettura, metalmeccanica, elemento strutturale verticale (se orizzontale è detto traverso o traversa, se obliquo in edilizia è detto "puntone") in grado di sostenere e rinforzare una determinata struttura. Nelle costruzioni aeronautiche, in particolare, è un elemento strutturale utilizzato per irrigidire ali multiplane (montante interalare) o monoplane (asta di controvento)
 Montante – nella lotta e in altri sport, tipo di colpo
 Montante – tipo di spada a due mani di fabbricazione spagnola
 Montante – concetto della scienza economica
 Montante – attributo araldico